Logiker dient als Bezeichnung für:

 jemand, der in der Disziplin der Logik forschend tätig ist
 die chinesische philosophische Richtung der Schule der Namen (chin. 名家 Míngjiā, engl. School of Names), deren Anhänger auch als Dialektiker bezeichnet werden